Сезон 1955/56 стал для «Манчестер Юнайтед» 54-м сезоном в Футбольной лиге и 11-м сезоном подряд в высшем дивизионе чемпионата Англии. По итогам сезона «Юнайтед» выиграл Первый дивизион, в четвёртый раз в своей истории став чемпионом Англии.

Первый дивизион Футбольной лиги

Итоговая турнирная таблица

Кубок Англии

Статистика игроков

Примечания

Ссылки 
 Сезон 1955/56 на сайте StretfordEnd.co.uk 

1955-1956
1956
Манчестер Юнайтед